Sezóna 1991/92 byla 37. ročníkem Poháru mistrů evropských zemí. Jejím vítězem se stal španělský klub FC Barcelona. Byl to poslední ročník pod názvem PMEZ. Poprvé byl použit systém se základními skupinami, který nahradil čtvrtfinále a semifinále.

První kolo 

|}

Druhé kolo 

|}

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Finále

Vítěz 

Liga mistrů UEFA
Fotbal v Evropě v roce 1991
Fotbal v Evropě v roce 1992